Какутани — японская фамилия:
 Какутани, Митико (род. 1955) — американский литературный критик.
 Какутани, Сидзуо (1911—2004) — японский и американский математик, отец Митико Какутани.